Желтоног Степан Семёнович () — советский хирург, участник антифашистского подполья на Криворожье.

Биография 
Родился в 1886 году в селе Загоровля (на территории нынешней Полтавской области).

С 1909 года на Криворожье. В 1909—1917 годах — фельдшер Криворожской земской больницы. Один из первых профессиональных медицинских работников Криворожья. Участник Гражданской войны.

В 1929 году окончил Днепропетровский медицинский институт.

В 1929—1941 годах — хирург, главный врач медицинской части шахтоуправления имени Чубаря (затем рудоуправление «Ингулец»).

С началом немецкой оккупации остался в Ингульце. Входил в состав подпольной группы, был врачом партизанского отряда под руководством Г. М. Седнева. Лечил больных и раненых, спасал людей от угона в Германию, выдавая фальшивые документы. Хозяин конспиративной квартиры.

Арестован в ночь на 13 ноября 1943 года. Вывезен в Казанку, где после жестоких пыток расстрелян в январе 1944 года, похоронен там же.

Семья 
На момент смерти женат на Марии Гавриловне, погибшей вместе с мужем, дочь Виктория.

Награды 
 медаль «За отвагу».

Память 
 С октября 1965 года именем названа бывшая Ингулецкая улица в Ингульце.
 Памятный знак в Кривом Роге.
 Памятная доска в Кривом Роге на фасаде бывшей больницы, где в 1934—1943 годах работал хирург.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Желтоног Степан Семёнович.
 Улица Желтонога в Кривом Роге.

Персоналии:Кривой Рог
Хирурги СССР
Расстрелянные на оккупированной территории СССР
Похороненные в Николаевской области
Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Днепропетровской государственной медицинской академии